Winzenburg steht für:
 Winzenburg (Burg) in der Nähe der Rosstrappe bei Thale im Harz
 Winzenburg, ein Ortsteil der Gemeinde Freden (Leine) im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Amt Winzenburg, ehemaliger Verwaltungsbezirk des Königreichs Hannover
 Burg Winzenburg in der Gemeinde Winzenburg, Landkreis Hildesheim
 Severin Winzenburg, deutscher Autor (u. a. Stille Tage in L.A.)

Es gibt folgende Personen dieses Namens:

 Sophie von Winzenburg, 1105–1160